Hohenberg peut faire référence à :
 Hohenberg, bourg autrichien du district de Lilienfeld, en Basse-Autriche ;
 Hohenberg an der Eger, ville allemande dans l'arrondissement de Wunsiedel im Fichtelgebirge, en Bavière ;
 la Maison de Hohenberg.